Plaats in Indonesië
Bacang (Bukit Intan), plaats in het regentschap Pangkal Pinang van de provincie Bangka-Belitung
Bacang (Blangkejeren), een plaats in het regentschap Gayo Lues van de provincie Atjeh, Sumatra